Prazeres (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa
 Prazeres (Calheta), een plaats in de Portugese gemeente Calheta